Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Jan Apell 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Thomas Muster (Campione)
 Assente
 Sergi Bruguera (semifinali)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Jacco Eltingh (secondo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)

 Paul Haarhuis (secondo turno)
 Jonas Björkman (secondo turno)
 Karel Nováček (terzo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (terzo turno)
 Bernd Karbacher (terzo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1995